Oskar Kraus ist der Name folgender Personen:

* Oskar Kraus (Politiker, I), deutscher Richter und Politiker, MdL Hohenzollernsche Lande 
 Oskar Kraus (Mediziner) (auch Oscar Kraus), österreichischer Mediziner 
 Oskar Kraus (Philosoph) (auch Oscar Kraus; 1872–1942), tschechischer Philosoph
 Oskar Kraus (Politiker, 1887) (1887–1973), österreichischer Politiker (NSDAP), Oberbürgermeister von Villach